kanton – jednostka administracyjna
 kanton – kraj wchodzący w skład Konfederacji Szwajcarskiej
 kanton – jednostka podziału administracyjnego w Federacji Bośni i Hercegowiny
 kanton – jednostka podziału administracyjnego w Ekwadorze
 kanton – jednostka podziału administracyjnego w Kostaryce
 kanton – jednostka podziału administracyjnego Francji
 kanton – jednostka podziału administracyjnego Luksemburga
 kanton (fr. canton, ang. township) – jednostka administracyjna w Kanadzie, w niektórych regionach prowincji Quebec (zwł. Estrie) i hrabstwach wschodniego Ontario
 Kanton – miejscowość w Kiribati
 Kanton – atol w Kiribati
 Kanton – miasto w Chinach
 kanton – w weksykologii – górne czołowe (tzn. znajdujące się u góry przy drzewcu) pole płata flagi
 kanton – w heraldyce – figura zaszczytna w górnym lewym lub prawym rogu tarczy herbowej

Zobacz też: Canton